

Протасовське сільське поселення — сільське поселення, Великоігнатовський район, Мордовія
 Протасовське сільське поселення — сільське поселення, Лямбірський район, Мордовія